«Фауст» — название нескольких балетных спектаклей:

 «Фауст» — балет Андре-Жан-Жака Деге на музыку Адольфа Адана (Театр Его Величества, Лондон, 1833).
 «Фауст» — балет Августа Бурнонвиля на музыку Филиппа Кека (Королевский театр, Копенгаген, 1834).
 «Фауст» — балет Сальваторе Тальони, запрещённый после второго представления (театр Сан-Карло, Неаполь, 1838).
 «Фауст» — балет Жюля Перро на музыку Джакомо Паницца (театр Ла Скала, Милан, 1838). 
 «Наш Фауст» — балет Мориса Бежара на музыку И.-С. Баха (Балет XX века, театр де ла Монне, 1975).  
 См. также 
 «Доктор Фауст. Танцевальная поэма» — балетное либретто Генриха Гейне, в котором Мефистофель представлен женщиной (1846, опубликовано в 1851).
 «Вальпургиева ночь» — балетная картина в опере Шарля Гуно «Фауст» (1869).